Папаскири — фамилия.

 Папаскири, Иван Георгиевич (1902—1980) — абхазский советский писатель, заслуженный работник культуры Грузинской ССР (1968).
 Папаскири, Георгий Парменович — генеральный директор компании «Росгосстрах-Северо-Запад»
 Папаскири, Зураб (род. 1950) — участник Совета национального единства Абхазии, проректор Сухумского государственного университета.
 Папаскири, Тимур Валикович (род. 1964) — почётный землеустроитель России, член Международной академии наук о природе и обществе по отделению дизайна.